USS Concord ist der Name folgender Schiffe der United States Navy:

 USS Concord (1828)
 USS Concord (PG-3)
 USS Concord (1917)
 USS Concord (CL-10)
 USS Concord (AFS-5)